Сундсвалль:

 Сундсвалль — город в Швеции.
 Сундсвалль — коммуна в Швеции.
 «Сундсвалль» или «ГИФ Сундсвалль» — шведский футбольный клуб.
 «ИФК Сундсвалль» — шведский футбольный клуб.